Гран-при Турции 2020 года () — 14-й этап чемпионата мира «Формулы-1»  года, прошедший на трассе Истанбул Парк в Стамбуле 13—15 ноября.

Поул впервые в карьере завоевал Лэнс Стролл на Racing Point-Mercedes.

Победу в гонке (94-ю в карьере) одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, стартовавший шестым, вторым стал Серхио Перес на Racing Point, третьим — Себастьян Феттель на Ferrari. Эта победа позволила Хэмилтону досрочно, за три этапа до финиша сезона завоевать 7-й титул чемпиона мира «Формулы-1» и сравняться по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Свободные заезды 
Во всех трёх сессиях свободных заездов первенствовал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Дождь. Воздух +11…12 °C, трасса +13 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 2:05,708
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Влажная трасса. Воздух +12…13 °C, трасса +15…14 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Ландо Норрис ( McLaren-Renault) — 1:36,806, поставлен на 58 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

См. также 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт Истанбул Парка

Ссылки 
 
 

Гран-при Турции
Спорт в Турции в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Ноябрь 2020 года